Matei Csák sau Máté Csák se pot referi la unul dintre următorii membri ai familiei nobiliare Csák:

 Matei I Csák (d. 1245/1249) 
 Matei al II-lea Csák (c. 1235 - 1283/1284) 
 Matei al III-lea Csák (1260/65 - 1321)